Николай Михайлович Боголюбов: Боголюбов, Николай Михайлович (1872—1934) — российский духовный писатель, преподаватель богословия в Нижегородской духовной семинарии.
 Боголюбов, Николай Михайлович (род. 1950) — советский и российский математик и физик-теоретик.